Slovo hodnost má více významů:
 Hodnost – pozice v hierarchicky členěné organizaci
 Vojenské hodnosti – Armáda České republiky, Vojenská policie, Vojenské zpravodajství apod.
 Hodnosti příslušníků bezpečnostních sborů (Česko) – Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace
 Hodnosti železničářů ČSD
 Akademická hodnost
 Hodnost matice – matematický pojem
 Hodnost (graf) – pojem z teorie grafů

Související články 
 titul
 funkce (organizace)